

Geografia 
 Ghiacciaio Keilhau – ghiacciaio a ovest dall'altopiano di Kohl nella Georgia del Sud

Persone 
 Baltazar Mathias Keilhau – geologo ed esploratore norvegese
 Carl Keilhau – giornalista e scrittore norvegese
 Louisa Keilhau – attivista per la pace e docente norvegese
 Wilhelm Keilhau – storico ed economista norvegese